X-bend är ett företag som tillverkar bandyklubbor i Edsbyn. Det startades 1997 och är en av de ledande tillverkarna av bandyklubbor.

Externa länkar 
https://web.archive.org/web/20061026232203/http://www.xbend.se/

Bandyklubbor
Svenska sportutrustningstillverkare
Företag bildade 1997